Звезда — посёлок в Марксовском районе Саратовской области в составе Подлесновского муниципального образования.

География 
Посёлок расположен на расстоянии примерно 7 километров по прямой на восток от районного центра города Маркс.

Население 
Постоянное население составляло 4 человека в 2002 году (русские 100 %), 3 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Марксовского района